Het geheim van Winsbrugge-Hennegouwen is het vervolg op het boek De uitverkorene. Het verhaalt het eerste deel van seizoen drie van de televisieserie Het Huis Anubis. Het verhaal is geschreven door Anjali Taneja en is voor het boek bewerkt door Alexandra Penrhyn Lowe. Het is uitgegeven door Studio 100.

Informatie
Het vijfde boek, Het geheim van Winsbrugge-Hennegouwen, is gebaseerd op de televisieserie die bedacht is door Anjali Taneja. Zij is voornamelijk bekend van haar bijdrage aan het populaire programma ZOOP. Het boek behandelt de afleveringen 235 tot en met 304.

Studio 100 is de producent van de serie, boeken, singles en dvd's.

Boek van Het Huis Anubis